48-й выпуск  Тура Дренте — шоссейной однодневной велогонки по дорогам нидерландской провинции Дренте. Гонка прошла 10 апреля 2010 года в рамках Европейского тура UCI 2010. Победу одержал итальянский велогонщик Альберто Онгарато из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 20 команд: 6 проконтинентальных команд и 14 континентальных. Всего на старт соревнования вышли 149 гонщиков. До финиша доехали 73 спортсмена.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Тур Дренте 2010 на FirstCycling
 
 
 
 

2010 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 2010 году
Апрель 2010 года